

Sigle 
 Verb phrase – sintagma verbale
 Vice presidente
 Vortice polare (meteorologia)
 Viva piñata

Codici 
 VP – codice vettore IATA di VASP
 VP – codice ISO 3166-2:MU di Vacoas-Phoenix (Mauritius)
 VP – designazione degli squadroni della US Navy per (Seaplane) Patrol Squadron

Fisica 
 VP – tensione di Planck

Musica 
 VP Records – etichetta discografica